Escudo puede significar:

 escudo, un arma de protección;
 escudo de armas o blasón;
 escudo, nombre de varias monedas;
 Escudo, marca comercial de una cerveza chilena;
 escudo, en geología, es una extensa planicie geológica;
 escudo, un tipo de espeleotema bastante habitual en cuevas kársticas.
Escudo portugués, la moneda nacional porguesa hasta la entrada del euro en 2002.